Kaeng Khro (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 87.663 de locuitori și o suprafață de 582,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 125 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chaiyaphum